Ореховичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ореховичи — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Ореховичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Ореховичи — деревня в Псковском районе Псковской области.

См. также 
 Орехович
 Орехов